Макглинчи  () — фамилия. Известные носители:
 Макглинчи, Дермот (род. 1973) — североирландский бывший профессиональный снукерист.
 Макглинчи, Майкл (род. 1987) — новозеландский футболист шотландского происхождения.